Слободан Колаковић (Доњи Вакуф, 22. септембар 1924 — Београд, март 2001) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Шеки снима, пази се  || /
|-
| 1968. || Мартин Крпан с врха ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Леваци ТВ серија || /
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || /
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || /
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1979. || Осма офанзива ТВ серија || Железничар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Слом ТВ серија ||  Делегат ПК КПЈ
|-
| 1981. || Светозар Марковић  ТВ серија || /
|-
| 1982. || Последњи чин ТВ серија || /
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|-
| 1983. || Тимочка буна   || /
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || Јован
|-
| 1986. || Ловац против топа ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Смрт госпође Министарке ТВ филм || /
|-
| 1995. || Театар у Срба ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 2001.
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски глумци из Босне и Херцеговине
Вакуфљани (Доњи Вакуф)